Anna Brożek (ur. 1980) – polska filozof, pianistka
 Anna Brożek (ur. 1985) – polska wspinaczka sportowa